Il singolare del torneo di tennis Mexico City Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Fillol che ha battuto in finale David Carter 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Rick Meyer (primo turno)
 Paul Kronk (secondo turno)
 John Hayes (quarti di finale)
 Klaus Eberhard (quarti di finale)

 Dick Stockton (secondo turno)
 John Alexander (secondo turno)
 Chris Mayotte (secondo turno)
 Ross Case (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mexico City Open 1981